

Pessoas
Robert McHenry

Localidades
Condado de McHenry (Dakota do Norte)
Condado de McHenry (Illinois)
McHenry (Dacota do Norte)
McHenry (Illinois)
McHenry (Kentucky)
McHenry (Maryland)

Ou ainda:
Fort McHenry

Desambiguações de sobrenomes